Le terme de convergence est utilisé dans de nombreux domaines :

 en géologie, on nomme convergence le rapprochement de deux plaques tectoniques ;
 en informatique,
 la convergence numérique est un phénomène qui tend à fusionner l'information, le support et le transport,
 la convergence d'un algorithme est liée à la convergence mathématique des itérés,
 Convergence est une messagerie Web gérée par Sun (groupe Oracle) ;
 en météorologie, la convergence désigne une région de l'atmosphère où les flux d'air de différentes directions se rejoignent pour créer une accumulation de masse qui mène éventuellement à un mouvement vertical d'où la formation de nuages et de précipitations ;
 en biologie et en sciences sociales on parle de convergence évolutive ou d'évolution convergente, lorsque plusieurs espèces ont acquis des adaptations semblables, en réponse à un même milieu, et ce de manière indépendante (ex: la nageoire du requin et la nageoire du dauphin sont des convergences évolutives) ;
 en économie, on parle de critères de convergence à propos des « Critères de Maastricht » et de convergence lorsque le PIB par habitant de pays pauvres s'aligne progressivement sur celui de pays riches ;
 en mathématiques, la convergence est une propriété fondamentale des suites dans les espaces topologiques, et des séries numériques, ou plus généralement des séries dans les groupes topologiques (abéliens). Une suite u est dite convergente vers un point l (pas nécessairement unique) dans un espace topologique X lorsque tout voisinage de l contient tous les termes de la suite à partir d'un rang suffisamment grand ; une série est convergente lorsque la suite de ses sommes partielles l'est. Ces notions se spécialisent dans certains espaces :
 convergence simple,
 convergence inconditionnelle,
 convergence absolue,
 convergence uniforme,
 convergence normale,
 convergence faible, dans un espace de Hilbert,
 En probabilité : convergence de variables aléatoires,
 En théorie des mesures, la convergence de mesures,
 Certains théorèmes comportent le mot convergence comme le théorème de convergence monotone ;
 en sport, le Circuit de l'étoile est également appelée la Convergence cycliste ;
 en politique :
 Convergence est un parti politique mexicain,
 Convergences, anciennement appelée Convergences 2015, est une plateforme internationale de réflexion sur la lutte contre la pauvreté et les inégalités, et organisant chaque année depuis son lancement en 2008, un forum mondial annuel à Paris ;
 en communication, la convergence médiatique consiste à faire passer un même contenu médiatique sur plusieurs médias.

Voir aussi 
  / 
  /